Жункейра (Хункейра) (; ) — португальская фамилия.

Представители:
 Жункейра, Бруно (род. 1976) — бразильский автогонщик.
 Жункейра де Оливейра, Жозе (1910—1985) — бразильский футболист.
 Хункейра, Диего (род. 1980) — аргентинский теннисист.
 Жункейра Машадо, Дурвал (1900—1952) — бразильский футболист.
 Жункейра, Жозе Монтейру Рибейру (1871—1946) — бразильский банкир и политик.
 Жункейра, Иван (род. 1934) — португальский поэт, литературный критик, журналист.

Топоним 
 Жункейра (Вале-де-Камбра) — район в Португалии.
 Жункейра (Вила-ду-Конде) — район в Португалии.